

Toponymie
 La Spreewald est le nom allemand de la forêt de la Sprée, une vaste zone humide et boisée autour de la rivière Sprée, située à une centaine de kilomètres au sud-est de Berlin en Allemagne.

Divers
 Le Spreewald était un cargo allemand coulé par l'U-333 par erreur.

Voir aussi 
 Vetschau/Spreewald